Comitatul Northampton sau Northampton County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Northampton County, North Carolina 
 Northampton County, Pennsylvania 
 Northampton County, Virginia